Buky (obwód kijowski)
 Buky (rejon żytomierski)
 Buky (obwód czerkaski)